Bagala peut désigner :

Bagala (Burkina Faso), une commune située dans le département de Nouna de la province de Kossi au Burkina Faso.
Bágala, un corregimiento de la province de Chiriqui au Panama
 Reggie Paul Bagala (1966-2020), homme politique américain.
 Baguala un style musical argentin